BDJ peut désigner :
 aéroport Syamsudin Noor, l'aéroport de la ville de Banjarmasin en Indonésie, selon le code AITA ;
 , une revue médicale bimestrielle à comité de lecture, publiée par Nature Research pour le compte de la British Dental Association, dont elle est un journal officiel.

Code IATA des aéroports